Gründelbach ist ein Gewässername:

 Gründelbach oder auch Neufeldenwasser, linker Zufluss des Landwassers bei Oderwitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Gründelbach (Mettenbach), linker Zufluss des Mettenbachs bei Ötisheim, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Gründelbach (Nagold), rechter Zufluss der Nagold aus dem Hasengrund nach Schorrental, Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Gründelbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Beihingen am Neckar, Stadt Freiberg am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Gründelbach (Rhein), linker Zufluss des Mittelrheins bei Sankt Goar, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Gründelbach (Stettbach), linker Zufluss des Stettbachs bei Stetten, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gründelbach (Suhre), rechter Zufluss der Suhre bei Moosleerau, Bezirk Zofingen, Kanton Aargau
 Gründelbach (Waldach), linker Zufluss der Waldach bei Oberschwandorf, Gemeinde Haiterbach, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burg Gründelbach
 Grindelbach
 Grundelbach